Agitazione – nella chimica industriale e di laboratorio, operazione unitaria che consiste nel mettere in continuo movimento una massa fluida
 Agitazione psicomotoria – in psicologia, stato di nervosismo
 Agitazione termica – movimento delle molecole

Altri progetti